Ис — река в России, протекает в Свердловской области, Пермском крае.
 Ис — посёлок городского типа на территории Нижнетуринского городского округа Свердловской области.
 Ис — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Ис — затонувший город из бретонских легенд.

См. также 
 ИС
 Исс